Arizona (staat), een staat van de Verenigde Staten
 Arizona City, een stad in de staat Arizona (niet de hoofdstad)
 Arizona (Honduras), een plaats in Honduras
 USS Arizona (1858), een stoomboot
 USS Arizona (1916), een oorlogsschip en monument 
 De tweede naam voor de USS Neshamny
 Arizona (band), een danceproject
 Arizona (tabak), een tabaksmerk
 Arizona (geslacht), een geslacht van slangen
 Arizonasaurus babbitti, een uitgestorven reptiel
 Anaxyrus microscaphus of Arizonapad, een amfibie
 Arizona Beverage Company, een Amerikaanse frisdrankenfabrikant
 Arizona (Lucky Luke), een album uit de stripreeks Lucky Luke
 Arizona (Mark Lindsay), een nummer uit 1969
 Arizona (2018), Amerikaanse film uit 2018 

Aan de staat Arizona gerelateerde onderwerpen:
 Universiteit van Arizona
 Arizona State University
 Northern Arizona University
 Arizona Diamondbacks, een honkbalteam dat speelt in de Major League Baseball
 Arizona Cardinals, een American footballteam
 Arizona Rattlers, een American footballteam
 Arizona Sting, een lacrosseteam